La Casata Imperiale Corrino è una delle Grandi Case presenti nei romanzi di fantascienza del ciclo di Dune di Frank Herbert. La Casata Corrino è la più importante del Landsraad, il sistema feudale su cui si fonda l'Impero, e tutti gli imperatori prima di Paul Atreides erano membri di questa casata.

Il simbolo familiare dei Corrino è un leone dorato.

Storia 
I Corrino salirono al potere come Imperatori Padishah dell'Universo Conosciuto dopo il Jihad Butleriano, la rivolta degli uomini contro le macchine e vi rimasero per 10.000 anni.

Il pianeta di origine dei Corrino era Salusa Secundus, che però venne distrutto in un attacco nucleare da parte di una casata (poi distrutta e cancellata dalla storia).

Così la casata Corrino e l'Impero (detto anche Trono del Leone d'Oro) si trasferirono su Kaitain, mentre Salusa divenne un pianeta prigione, e campo di addestramento segreto delle truppe dell'imperatore, i Sardaukar, principale mezzo di controllo dei Corrino sull'Impero.

L'ultimo Imperatore appartenente alla casata Corrino è Shaddam IV, che viene deposto da Paul Atreides alla fine degli eventi narrati nel libro Dune.

Suo nipote Farad'n tenterà, nel corso del libro I figli di Dune, di ritornare al potere, spinto anche da sua madre Wensicia, ma non vi riuscirà. Comunque, diventerà di fatto il marito di Ghanima Atreides, figlia di Paul, e in questo modo i suoi figli sarebbero diventati un giorno gli eredi dell'Impero di Leto Atreides II.

Albero genealogico della Casa Corrino

Note

Voci correlate
 Impero (Dune)
 Landsraad

Corrino